Big indian peut faire référence à :

 Big Indian, un hameau situé sur la municipalité  de Shandaken, dans le  comté d'Ulster et l’état de New York aux États-Unis.
 Big endian, un protocole informatique.